«Москва» — советский и российский противолодочный крейсер (ПКР), головной корабль проекта 1123. Экипаж крейсера — войсковая часть 26951.

История строительства 
Строительство было начато в Николаеве 15 декабря 1962 года на Николаевском судостроительном заводе. Корабль получил заводской номер 701. 14 января 1965 года ПКР «Москва» был спущен на воду.

История службы 
 25 декабря 1967 года вступил в строй. Входил в состав Черноморского флота (21-я бригада противолодочных кораблей).
 31 октября 1968 года ПКР завершил выполнение задач К-1, К-2 и К-3.
 19 сентября 1968 года ПКР (бортовой № 841) вышел на первую боевую службу в Средиземное море. За 48 суток дальнего похода крейсер прошёл 11000 миль, а его вертолёты выполнили 497 дневных и ночных вылетов для поиска и слежения за атомными подводными лодками Шестого флота ВМС США. 
 2 апреля 1969 года крейсер принимал участие в учениях «Весна», которые проходили в акватории Чёрного моря и продолжались в течение 4 дней.
 20 апреля 1969 года вторая боевая служба в Средиземном море. За 26 суток дальнего похода ПКР «Москва» прошёл 7304 морских мили.
 17 августа 1969 года третья боевая служба в Средиземном море. За 28 суток дальнего похода корабль прошёл 7347 миль и принял участие в учениях «Броня».
 3 января 1970 года четвёртая боевая служба в Средиземном море и Атлантическом океане. За 82 дня дальнего похода крейсер (бортовой № 848) прошёл 21598 миль, совершил деловой визит в порт Александрия (Египет) и принял участие в широкомасштабных учениях ВМФ СССР «Океан» в Атлантическом океане.
 31 декабря 1970 года ПКР «Москва» был поставлен на текущий ремонт в Черноморский судостроительный завод (№ 198 г. Николаев).
 28 октября 1971 года корабль вернулся в Севастополь и приступил к выполнение задач К-1, К-2 и К-3.
 18 ноября 1972 года состоялась первая в истории советского флота посадка самолёта ЯК-38 с вертикальным взлётом-посадкой на палубу ПКР «Москва», стоявшего на якоре у г. Феодосии.
 1 марта 1973 года крейсер (бортовой № 853) на пятой боевая служба в Средиземном море. За 83 дня дальнего похода крейсер прошёл 19910 миль, совершил деловой визит в порт Александрия (Египет) для оказания помощи Вооружённым силам Египта.
 7 августа 1973 года принимал участие в съёмках художественного фильма «Океан», которые длились в течение 5 дней.
 24 апреля 1974 года шестая боевая служба в Средиземном море. За 67 суток дальнего похода крейсер прошёл 13717 миль, совершил деловой визит в порт Риека (Югославия).
 2 февраля 1975 года на рейде Северной бухты г. Севастополя на борту ПКР «Москва» произошло возгорание вследствие короткого замыкания. В результате пожара полностью выгорели помещение носовых дизель-генераторов, кубрик № 3, энергоотсек № 1 и большая часть носовых отсеков. Пожар удалось полностью потушить лишь через 7 часов. Три члена экипажа погибли от угарного газа (мичман Д. Н. Ткач, матросы Лукашёв и А. Н. Титов).
 19 февраля 1975 года поставлен на средний ремонт и модернизацию в Черноморский судостроительный завод (№ 198, г. Николаев).
 26 декабря 1976 года крейсер вернулся в Севастополь и вступив в состав 11-й бригады противолодочных кораблей 30 дивизии КЧФ, приступил к выполнению задач К-1, К-2 и К-3.
 21 ноября 1977 года на седьмой боевой службе в Средиземном море. За 221 день дальнего похода крейсер прошёл 20509 миль, совершил официальный визит в порт Алжир (Алжир).
 25 августа 1979 года корабль (бортовой № 104, затем № 100) на восьмой боевой службе в Средиземном море. За 190 дней дальнего похода крейсер прошёл 16307 миль, совершил деловой заход в порт Дубровник (Югославия).
 4 июня 1980 года в связи с навигационной ошибкой ПКР «Москва» сел на мель у г. Севастополя повредив ПОУ ГАС «Орион».
 5 марта 1981 года на девятой боевой службе в составе 5-й ОПЭСК в Средиземном море. За 154 дня дальнего похода крейсер прошёл 12840 миль, совершил деловой заход в порт Дубровник (Югославия).
 25 февраля 1982 года десятая боевая служба в Средиземном море и Атлантическом океане. За 160 дней дальнего похода крейсер (бортовой № 106) прошёл 20058 миль, совершил деловые заходы в порты Риека (Югославия), Луанда (Ангола) и Лагос (Нигерия).
 1 октября 1982 года крейсер поставлен на модернизацию и средний ремонт в Севморзавод им. С. Орджоникидзе (№ 201, г. Севастополь).
 18 июня 1990 года крейсер приступил к выполнению задач К-1, К-2 и К-3.
 14 октября 1991 года состоялась последняя (11) боевая служба в Средиземном море. За 49 дней дальнего похода крейсер (бортовой № 108) прошёл 3253 мили, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия).
 27 января 1992 года ПКР «Москва» под флагом командующего КЧФ адмирала И. В. Касатонова совершил переход в г. Новороссийск, где корабль посетили президент России Б. Н. Ельцин и министр обороны, маршал авиации Е. И. Шапошников. В этом же году принимал участие в учениях в акватории Чёрного моря.
 26 мая 1993 года состоялся последний выход ПКР «Москва» на боевое дежурство в акваторию Чёрного моря.
 В 1994 году крейсер стоял на рейде в Северной бухте г. Севастополя и в море не выходил.
 27 апреля 1995 года выведен в резерв 2-й категории..  
 22 июня 1995 года переименован в «ПКР № 108».

В год 300-летия Российского флота первый отечественный противолодочный крейсер был списан, а 7 ноября 1996 года с флагштока торжественно спущен Военно-морской флаг СССР, так и не заменённый Андреевским. Проданный на слом в Индию, корабль 27 мая следующего года на буксире навсегда покинул Севастополь. В бухте городка Аланг (Индия) он был разрезан на металлолом.

Имя «Москва» унаследовал гвардейский ракетный крейсер «Слава» проекта 1164, до 14 апреля 2022 года являвшийся флагманом Черноморского флота.

Командиры ПКР «Москва» 
За время службы кораблём командовали:
 Г. П. Копылов (17 февраля 1965 года — 11 ноября 1967 года);
 Ф. Т. Старожилов (11 ноября 1967 года — 25 сентября 1969 года);
 Б. С. Романов (25 сентября 1969 года — 15 февраля 1972 года);
 А. В. Довбня (15 февраля 1972 года — 6 ноября 1974 года);
 Л. П. Лопацкий (6 ноября 1974 года — 9 февраля 1979 года);
 С. Д. Шайкин (9 февраля 1979 года — 15 ноября 1983 года);
 В. И. Долгов (15 ноября 1983 года — 3 ноября 1985 года);
 В. И. Корчемкин (3 ноября 1985 года — 28 декабря 1986 года);
 П. В. Седой (28 декабря 1986 года — 21 июля 1989 года);
 А. В. Васько (21 июля 1989 года — 22 июля 1991 года);
 А. А. Головин (22 июля — 27 сентября 1991 года);
 В. И. Богдашин (27 сентября 1991 года — 15 мая 1996 года);
 Г. А. Нехорошев (15 мая — 7 ноября 1996 года).

Бортовые номера 
В разные годы своей службы корабль носил следующие бортовые номера:
 155 (1967—1968)
 841 (1968—1970)
 857 (1970)
 848 (1970—1972)
 851 (1972—1973)
 853 (1973—1976)
 846 (1976)
 853 (1976—1979)
 104 (1979—1980)
 100 (1980—1982). С этим номером  корабль был снят в кинофильме "Ответный ход". 
 847 (1982)
 106 (1982—1991)
 108 (1991—1996)

Фотографии

См. также 
 Крейсер-вертолётоносец
 Противолодочные крейсера проекта 1123
 Ленинград (крейсер)
 Жанна д’Арк (вертолётоносец)

Литература 
 Балакин С. А., Заблоцкий В. П. Советские авианосцы. Авианесущие крейсера адмирала Горшкова. Коллекция, Яуза, ЭКСМО 2007

Ссылки 
  	Противолодочный крейсер «Москва»
 http://znaki-flot.ru/znak/long-campaign.html

Примечания 

Вертолётоносцы СССР
Военные корабли Черноморского флота
Крейсера проекта 1123
Суда по алфавиту